Platyrhina är ett släkte av rockor. Platyrhina ingår i familjen Rhinobatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Platyrhina